«Маликам» — Узбецька мелодрама режисера Зебо Наврузви, адаптація фільму Зебо Наврузви «Малікам». У головних ролях Мухаммед Алі Наврузов і Фарінгіт Холікова. Серіал приніс в прокаті в Узбекистані більше 600 мільйонів сомів.

Синопсис 
Узбецька мелодрама, сюжет якої розгортається навколо двох наших головних героїв. Йдеться про красуню Нахізу, яка закінчила закордонний університет і повернулася на батьківщину, і Алі, звичайного узбецького хлопчика, який більшу частину життя проводить на вулицях Ташкента.

Створення 

У вересні 2019 року, перед початком роботи над серіалом «Малікам» в Ташкенті, почалася робота над сценарієм серіалу «Малікам», присвячена обговоренню ідейної інтерпретації та сценарію фільму, а також почався процес підбору акторів. 

Зйомки серіалу довірили кінокомпанії "23 Film". У серіалі знялися відомі узбецькі актори і молоді артисти.

Атмосферу того часу відродили на місці 23 телекінотеатру. На деякий час творча команда Убека охопить 30 гектарів ландшафту. Обстежено 15 будинків у 45 кабінетах і журналах.

У ролях 

 Мухаммад Али Наврузов — Али
 Фарангиз Халикова - Наргиза
 Парвиз каюмов - Асад
 Нора Мухамедова- комила
 Мухаммад Али Наврузов — Али
 Хуснора Шодиева — Самира
 Махмудали Гусейнов — Ганжа
 Мурод Насимов — Олим

Постпродакшн 
Музыку к фильму «Маликам» написал Шохруххон Каримов. Звукорежиссер Шохруххон Каримов. Звуковой дизайн Шохруххон Каримов.

Комплекс звукового пост-продакшн компании СинеЛаб Dolby Digital 5.1. Генеральным продюсером выступил Абдухаликов, Фирдавс Фридунович.

Примітки

Посилання 

 Malikam Itv.uz
 Malikam serial beelinetv.uz

Оригінальні програми Milliy tv
Телесеріали англійською мовою
Телесеріали 2022